Ferula rediviva är en flockblommig växtart som först beskrevs av Pall., och fick sitt nu gällande namn av Boris Konstantinovich Schischkin. Ferula rediviva ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
rediviva